Jakub Čech ist der Name folgender Personen:

* Jakub Čech (vor 1515–1540), böhmischer Uhrmacher, siehe Jakob Zech
 Jakub Čech (Eishockeyspieler), tschechischer Eishockeytorhüter
 Jakub Čech (Journalist) (* 2000), tschechischer Journalist und Aktivist